Seznam političnih strank, katerih člani so bili izvoljeni v Državni zbor Republike Slovenije.

V vsakem državnem zboru sta prisotna še dva predstavnika narodnih skupnosti.

Viri in opombe

Glej tudi 
 seznam političnih strank
 seznam političnih strank v Sloveniji
 seznam političnih strank po parlamentih

Seznami Državnega zbora Republike Slovenije